Ложби́на — многозначное наименование. Возможные значения:
 Ложбина (география) — линейно вытянутое, незамкнутое, неглубокое понижение рельефа.
 Ложбина (фортификация) — разновидность амбразуры, характеризующаяся меньшей глубиной и отсутствием правильной формы.

См. также 
 Барическая ложбина (метеорология)